Fossatello ima više značenja:
 Fossatello, Frosinone
 Fossatello, Terni